Квалификационный раунд юношеского чемпионата Европы по футболу 2005 стал первым раундом отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2005.

48 команд были поделены на 12 групп по 4 в каждой, одна из команд в каждой группе принимала у себя все матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, прошли в элитный раунд. Италия прошла автоматически в финальную часть на правах хозяев. Англия, Испания и Венгрия автоматически прошли в элитный раунд, имея лучший рейтинг среди всех сборных перед отбором. Матчи прошли осенью 2004 года.

 Хозяева групп указаны курсивом.

Группа 1 
25-29 сентября 2004

Группа 2 
19-23 октября 2004

Группа 3 
30 сентября — 4 октября 2004

Группа 4 
26-30 октября 2004

Группа 5 
18-22 октября 2004

Группа 6 
24-28 сентября 2004

Группа 7 
27 сентября — 1 октября 2004

Группа 8 
20-24 сентября 2004

Группа 9 
19-23 октября 2004

Группа 10 
25-29 октября 2004

Группа 11 
24-28 сентября 2004

Группа 12 
19-23 сентября 2004

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2004 году